

Geografia

Austria 
 Laa an der Thaya – miasto w kraju związkowym Dolna Austria, w powiecie Mistelbach

Francja 
 Laâ – rzeka

Zobacz też 
 La